Шеринг () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шеринг, Арнольд (1877—1941) — немецкий музыковед, педагог, профессор.
 Шеринг, Генрик (1918—1988) — польский скрипач-виртуоз, музыкант.
 Шеринг, Эрнст (1824—1897) — немецкий математик и педагог, профессор.